Allagelena är ett släkte av spindlar. Allagelena ingår i familjen trattspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trattspindlar
Allagelena